Boriziny (district), een district van Madagaskar
Boriziny (stad), de hoofdstad van dit district